Waldville steht für:

 Waldville (SU-066), Naturschutzgebiet auf dem Gebiet der Städte Meckenheim und Rheinbach und der Gemeinde Swisttal im Rhein-Sieg-Kreis in Nordrhein-Westfalen
 Waldville (SU-090), Naturschutzgebiet auf dem Gebiet der Gemeinde Alfter im Rhein-Sieg-Kreis in Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Kottenforst-Waldville, Europäisches Vogelschutzgebiet in Nordrhein-Westfalen